Quarenta — em algarismos romanos, XL
 XL (linguagem de programação) — de programação imperativa
 XL ou extra large ("muito grande")

Desambiguações de siglas
0040